

Zwierzęta 
 konik – rasa koni
 konik polski – rasa koni, których przodkami są tarpany
 konik Falabella – rasa koników argentyńskich
 konik dulmeński – nazwa kucy hodowanych w Niemczech

 konik – nazwa zwyczajowa rodzaju owadów prostoskrzydłych z rodziny szarańczowatych
 konik polny
 konik pospolity
 konik brunatny
 konik ciepluszek
 konik ciemny
 konik morski (pławikonik) – nazwa zwyczajowa ryby morskiej z rodziny igliczniowatych
 pławikonik sargassowy
 pławikonik australijski

Osoby noszące nazwisko Konik 
 Anna Konik (ur. 1974) – absolwentka ASP, autorka instalacji, obiektów, wideo i fotografii
 Bronisław Konik (ur. 1913, zm. 2001) – cichociemny
 Eugeniusz Konik (ur. 1914, zm. 2002) – historyk specjalizujący się w historii starożytnej
 Roman Konik (ur. 1968) – doktor filozofii, nauczyciel akademicki, redaktor, publicysta
 Jadwiga Józefa Konik-Klimaj-Kowalczuk (ur. 1931) – lekkoatletka (pchnięcie kulą)

Inne znaczenia 
 konik – hobby
 konik – część tokarki
 Konik – inna nazwa jeziora Klimek leżącego w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Jedwabno,
 Nowy Konik – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Halinów.
 Konik – osada w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Czeremcha
 Konik – wieś na Ukrainie
 konik (obrzęd) – chodzenie z konikiem
 osoba po zawyżonych cenach odsprzedająca bilety do kina, na imprezy sportowe, koncerty itp.

Zobacz też 

 Konik Morski Rewala – festiwal szachowy
 Konik Polny – napój
 Konik z Dalarny – figurka
 Konik św. Mikołaja – film
 Konik na biegunach – piosenka Urszuli z albumu Biała droga